Voici la liste des planètes mineures numérotées de 435001 à 436000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 435001 à 436000

435001-435100

435101-435200

435201-435300

435301-435400

435401-435500

435501-435600

435601-435700

435701-435800

435801-435900

435901-436000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000